Alfio Fallica (n. 1971) – architetto e scultore italiano
 Giuseppe Fallica (n. 1952) – politico italiano
 Raffaele Fallica (n. 1948) – attore e doppiatore italiano